Con las siglas JCA se conoce a:

 Organización política juvenil: Juventud Comunista de Asturias, reconocida por el Partido Comunista de Asturias.

 Organización política juvenil: Juventud Comunista en Asturias, reconocida por la Unión de Juventudes Comunistas de España.
 Junta de Clasificación Australiana, organización encargada de la clasificación y censura de contenido en Australia.